Tomczak est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1985), joueur de handball polonais
Jacek Tomczak (né en 1990), joueur d'échecs polonais
 (né en 1962), joueur américain de football américain
 (né en 1957), homme politique polonaise

Voir aussi
Nicole Tomczak-Jaegermann (née en 1945), mathématicienne canado-polonais

Homonymie de patronyme